Ruské příjmení Osipov () má více nositelů:

 Boris Ivanovič Osipov (1938–2018) – sovětský a ruský historik a lingvista
 Maksym Osipov (* 1989) – ruský sportovec
 Nikolaj Jefgrafovič Osipov (1877–1934) – český psychiatr ruského původu
 Jelena Osipovová (1927–2018) – ruská socioložka

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení